Името Николово носят три български села:

 Николово, област Монтана
 Николово, област Русе
 Николово, област Хасково